Амос Берн (1848–1925) — англійський шахіст і шаховий журналіст.
 Джеррі Берн — англійський футболіст.
 Дібнер Берн — інженер, історик науки.
 Ерік Берн — американський психолог і психіатр
 Майкл Берн — англійський актор.